Geografia:
 Dudley (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Dudley (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Dudley (Tyne i Wear), Anglaterra
 Dudley (West Midlands), població del Regne Unit al comtat de West Midlands.
 Biografies:
 Anne Dudley (Chatam, Anglaterra, 1956) compositora de música pop i per al cinema
 Anthony Dudley (1967), barrister gibraltareny i jutge de la Cort Suprema de Gibraltar 
 John Dudley (1501 - 1553), Duc de Northumberland i polític anglès.
 Robert Dudley (1532 - 1588), noble anglès.
 Dudley R. Herschbach (San José, 1932), matemàtic, químic i professor universitari estatunidenc guardonat amb un Premi Nobel.
 Dudley Pound (1877 - 1943), Almirall de la Royal Navy britànica